Сид — имя, фамилия, термин или аббревиатура; может означать следующее:

Фамилия 
 Сид, Игорь (род. 1963) — русский писатель, публицист, культуртрегер.
 Сид, Уго (род. 1991) — мексиканский футболист.

Имя 
 Сид — герой серии мультфильмов «Ледниковый период».
 Сид (род. 1992)— американская певица и автор песен, участница группы The Internet.
 Сид Барретт (1946—2006) — участник и один из основателей английской рок-группы Pink Floyd.
 Сид Вишес (1957—1979) — британский рок-музыкант.
 Сид Вишес (род. 1960) — американский рестлер.
 Сид Кампеадор (1045—1099) — национальный герой Испании, участник Реконкисты.
 Сид Мейер (род. 1954) — американский разработчик компьютерных игр.
 Сид Миддлтон (1884—1945) — австралийский регбист и гребец.
 Сид Сизар (1922—2014) — американский актёр и комик.
 Сид Смит (1925—2004) — канадский хоккеист.
 Сид Томак (1907—1962) — американский актёр.
 Сид Уилсон (род. 1977) — американский музыкант, участник группы Slipknot.
 Сид Уоткинс (1928—2012) — британский нейрохирург.
 Сид Филд (1935—2013) — американский сценарист.
 Сид Флейшман (1920—2010) — американский детский писатель.
 Сид Хэйг (1939—2019) — американский актёр и продюсер.
 Сид Чарисс (1922—2008) — американская балерина и актриса.

Искусство 
 Сид — общее имя для ряда персонажей японских видеоигр Final Fantasy.
 «Сид» — трагикомедия Пьера Корнеля.
 «Сид» — опера Жюля Массне (1885), основанная на пьесе Корнеля.
 «Эль Сид» — художественный фильм (1961) о Сиде Кампеадоре.
 «Сид: Месть восставшего» () — фильм ужасов (2007).

Прочее 
 Сид в ирландской мифологии — потусторонний мир, населённый туатами.
 Сид — арабское заимствование (букв. «господин»).
 Сид — участник раздачи в BitTorrent, имеющий все сегменты распространяемого файла.
 «Сид» — псевдоним российского рок-музыканта Дмитрия Спирина, лидера панк-группы «Тараканы!».

Аббревиатуры 
 СИД — светоизлучающий диод.
 СИД — Союз Исламского Джихада.
 СИД-Истребитель () — фантастический космический истребитель во вселенной «Звёздных войн».
 СИД — специальные исторические дисциплины.

См. также 
 SID
 Seed
 Сида (значения)
 Сиде